Nativizmus (pszichológia)
 Nativizmus (politikai)